Харгельсберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Линц.  Население составляет 1122 человека (на 1 января 2005 года). Занимает площадь 18 км². Официальный код  —  41006.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Манфред Хубер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Верхней Австрии